Можаровка — деревня в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Соколовского сельсовета.

География 
Деревня находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, на левом берегу реки Ольшанки, вблизи места впадения в неё ручья Липовый, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к северо-западу от города Кирсанова, административного центра района.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,5 %, женщины — соответственно 51,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 35 чел.

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района